Sepe puede referirse a:
 SEPE: (Sistema Nacional de Empleo): ministerio nacional de empleo español.
 Sepé Tiarayú: caudillo guaraní de las Misiones Orientales, donde actualmente es considerado un santo popular.
 Sepé: (Banda Oriental, -, setiembre de 1864, Tacuarembó, Uruguay) Último cacique Charrúa, sobreviviente de Matanza de Salsipuedes, al que Manuel Oribe ofreció una parcela para vivir con su tribu, la última de los charrúas.

Referencias